Le menhir de Counezeil, appelé aussi menhir de Paza, est situé à Rouffiac-des-Corbières dans le département de l'Aude.

Description 
Le menhir a été découvert en 1924 par les époux Landriq. C'est une dalle de grès de forme presque rectangulaire ( de hauteur pour  de largeur et  d'épaisseur) avec des angles supérieurs arrondis.

Elle se dresse sur un tertre artificiel d'environ  de circonférence. Des dalles ( de hauteur environ) disposées en cercle à la base du monument ont conduit certains à qualifier le monument de cromlech.

Notes et références

Annexes

Bibliographie

Articles connexes 
 Sites mégalithiques de l'Aude

Counezeil